Константи́н Ю́рьевич Па́влов (; ) — украинский политик, народный депутат Украины 7-го, 8-го созывов. Городской глава Кривого Рога с 17 декабря 2020 года до момента своей смерти, 15 августа 2021 года убит в своём загородном доме.

Биография 
Родился 12 января 1973 года в городе Кривой Рог в семье коренных криворожан. Отец Юрий Павлов — инженер производственного объединения «Кривбассруда», мать — кассир на главпочтамте, умерла от болезни в 1982 году.

В 1992 году окончил техникум по квалификации электрослесарь четвёртого разряда и начал работать электрослесарем на карьере Южного горно-обогатительного комбината. Без отрыва от производства окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «экономист». Окончил Открытый международный университет Великобритании ЛИНК по специальности «менеджер организаций».

С 1996 года — заместитель директора предприятия «Кривбассконсалтинг», в 1998—1999 годах — директор.

С 1999 года — заместитель начальника отдела сбыта и внешнеэкономической деятельности в управлении Южного горно-обогатительного комбината.

С 2002 года — первый заместитель директора и исполнительный директор Криворожского сурикового завода.

В 2005 году вступил в Партию регионов.

В 2006 году стал первым заместителем главы Кривого Рога. В 2006 и 2010 годах избирался депутатом Днепропетровского областного совета.

В 2010 году стал главой постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, жилищно-коммунального хозяйства Днепропетровского областного совета. С 2010 года — глава Криворожской городской организации Партии регионов.

С октября 2012 года — председатель Федерации футбола Кривого Рога.

В 2012 году избран народным депутатом Украины седьмого созыва от Партии регионов по одномандатному мажоритарному избирательному округу № 31. Набрал 43,37 % голосов избирателей.

В 2014 году избран народным депутатом Украины восьмого созыва. Избрался по одномандатному избирательному округу № 31, самовыдвиженец. Стал членом депутатской фракции «Оппозиционный блок».

25 декабря 2018 года включён в санкционный список России.

На местных выборах 2020 года баллотировался на пост городского главы Кривого Рога от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», по итогам первого тура 25 октября занял третье место с 9,15 % голосов и не проходил во второй тур, уступив действующему главе Юрию Вилкулу и кандидату от «Слуги народа» Дмитрию Шевчику. Но 17 ноября в своём обращении Вилкул объявил, что снимает свою кандидатуру «по состоянию здоровья» в пользу Павлова и призвал жителей Кривого Рога поддержать его. В СМИ существовала теория, что Вилкул снялся с выборов по тайным договорённостям окружения президента Зеленского с Ринатом Ахметовым, оба из которых были заинтересованы в победе Шевчика в родном городе президента.

Во втором туре выборов 6 декабря выиграл выборы городского главы Кривого Рога, набрав 56,97 % голосов. Кандидат Дмитрий Шевчик набрал 69 369 голосов избирателей.

15 августа 2021 года СМИ сообщили, что Павлов был найден застреленным у себя дома в селе Вольное Криворожского района Днепропетровской области.

Похоронен в Кривом Роге на Центральном кладбище.

Деятельность на посту мэра 
Ввёл для жителей Кривого Рога бесплатный проезд на общественном транспорте с 1 мая 2021 года, для этого нужно оформить Криворожский Электронный билет — карту криворожанина.

Семья 
Был женат, вдова Елена, сын Юрий Павлов (род. 1994) — бизнесмен.

Младший брат — Андрей Юрьевич Павлов (13 января 1977—18 октября 2021) — работал на предприятии «Арселор Миттал Кривой Рог», найден мёртвым через 2 месяца после смерти старшего брата..

Двоюродный брат — Борис Павлов (25 августа 1971 — 10 ноября 2021), найден повешенным, правоохранители сообщили о том, что у него был рак пищевода, а также туберкулёз.

Вдова мэра Кривого Рога: «В нашей семье за последние 3 месяца три смерти. Все молодые мужчины от 44 до 50 лет. После третьей смерти за три месяца я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына Юры нет смертельных болезней, мы не пьем алкоголь и не собираемся заканчивать жизнь самоубийством. У нас новый газовый котел, новая электрическая проводка дома, в машине исправные тормоза, ездим мы тоже очень аккуратно. Мой сын Юрий ни разу в жизни не употреблял наркотиков».

Награды 
 Почётная грамота Верховной рады Украины — за особые заслуги перед украинским народом;
 Нагрудный знак Днепропетровской ОГА «За развитие региона»;
 Почётный знак главы Днепропетровского областного совета;
 Знак «За заслуги перед городом» (Кривой Рог) 1-й степени (13.11.2014);
 орден Украинской православной церкви Святителя Николая Чудотворца «За благотворительность».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Выборы-2012: Досье Константина Павлова.
 Народний депутат України VII скликання. Павлов Костянтин Юрійович.
 Народний депутат України VIII скликання. Павлов Костянтин Юрійович.
 Павлов Константин Юрьевич.
 Кандидаты на мажоритарных округах. Павлов Константин Юрьевич.

Депутаты Днепропетровского областного совета
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Члены Партии регионов Украины
Члены партии «Оппозиционный блок»
Выпускники техникумов Кривого Рога
Председатели Криворожского городского совета
Убитые на Украине
Умершие от огнестрельного оружия
Похороненные на Центральном кладбище (Кривой Рог)
Персоналии:Южный горно-обогатительный комбинат
Руководители предприятий Кривого Рога
Убитые политики Украины